Torslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Torslev Kirke (Frederikshavn Kommune) – en kirke i Torslev Sogn i Frederikshavn Kommune
 Torslev Kirke (Jammerbugt Kommune) – en kirke i Torslev Sogn i Jammerbugt Kommune